Sound of Silence steht für:

 The Sound of Silence, Lied von Simon & Garfunkel (1965)
 Sound of Silence (Dami-Im-Lied), Lied von Dami Im (2016)
 The Sound of Silence (Film), Film von Michael Tyburski (2019)

Siehe auch:
 Sounds of Silence, Album von Simon & Garfunkel (1966)
 Sound of Seil